Лезу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 24 км на схід від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2249 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5220,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Лезу

 Лезу на сайті французького Національного інституту географії
 Лезу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Лезу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом